Daimon peut faire référence à :
 Le Daïmon est, chez Socrate, un génie personnel, une divinité intérieure qui inspire le jugement, un intermédiaire entre les dieux et les mortels,
 Daimon Hellstrom, un super-héros appartenant à l'univers de Marvel Comics,
 Daimon Masaru, un personnage de fiction du manga Digimon Data Squad,
 un rang de la flotte militaire ou marchande férengie dans Star Trek,
 Daimon, une station du métro de Tokyo,
Daimon, un personnage du jeu vidéo AFK Arena,
 Demian , roman d'Hermann Hesse.